Chrysander ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Chrysander (1826–1901), deutscher Musikwissenschaftler
 Wilhelm Christian Justus Chrysander (1718–1788), deutscher Theologe